Tisztogatás (Purge): A Star Wars univerzumban játszódó, négy különböző történetből álló képregénysorozatot John Ostrander, W. Haden Blackman és Alexander Freed írták. 2005. december  és 2013. január között képregényfüzetekben, 2013 júliusában gyűjteményes képregényben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Tisztogatás történetei 19 évvel ezelőtt játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Dark Horse Comics

Tisztogatás

Pillanatokra a haláltól

Rejtett kard

A zsarnok ökle

Marvel Comics

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 1

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények